Hördt steht für:

 Hördt, eine Ortsgemeinde in Rheinland-Pfalz
 ein Ortsteil von Vilshofen an der Donau
 eine Gemeinde im Elsass, siehe Hœrdt

Hördt ist der Familienname folgender Personen:

 Ludwig Hördt († 1877), deutscher Verwaltungsbeamter

Siehe auch:
 Hordt